Поздяки — название нескольких населённых пунктов:
 Поздяки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Поздяки — деревня в Оричевском районе Кировской области.